Австралийская широконоска () — вид птиц из семейства утиных (Anatidae).

Описание 
Размером она 46—53 см. У селезеня голубовато-серая голова с вертикальным белым серпом перед глазами.

Распространение 
Австралийская широконоска живет в густо заросших болотах. В Австралии она находится под охраной в Национальном парке и заповеднике с 1974 года. Встречается в юго-западных и юго-восточных районах Австралии, в Тасмании и Новой Зеландии.

Классификация 
Подвидов не выделяют. Раньше особей, обитавших в Новой Зеландии, выделяли в отдельный вид Anas variegata.

Примечания

Ссылки 
 Clements, James. (2007). The Clements Checklist of the Birds of the World, Cornell University Press, Ithaca.

Spatula
Птицы Австралии
Птицы Новой Зеландии
Животные, описанные в 1801 году